Kudó, japánul 空道, Kūdō, daido dzsuku (japán jelentése: üres út), japán önvédelmi küzdőrendszer
 Kudó, járás a japán Hokkaidó prefektúrában
 Kudó, japán családnév